

Cinema
Unhinged – film del 1982 diretto da Don Gronquist
Unhinged – film del 2018 diretto da Dan Allen
Il giorno sbagliato (Unhinged) – film del 2020 diretto da  Derrick Borte

Musica
Unhinged – album del 1993 di Roy Harper

Altro 
 Unhinged – una delle espansioni comiche di Magic: l'Adunanza